Kelmė (gemeente), een gemeente in het district Šiauliai in Litouwen
 Kelmė (stad), de hoofdplaats van deze gemeente